Media hace referencia a varios artículos:

Matemática 
En aritmética, media es la forma femenina de la fracción un medio.

Estadística
Media (matemáticas), media estadística: promedio de un conjunto de números. Existen varios tipos distintos de medias:
 media aritmética
 media armónica
 media cuadrática
 media geométrica
 media heroniana
 media ponderada

Toponimia 
 Media (Cercano Oriente), región histórica del Medio Oriente poblada por los medos; que hoy día es parte de Irán, Turquía, Siria e Irak.
 Media (Illinois), localidad en el estado estadounidense de Illinois.
 Media (Pensilvania), localidad en el estado estadounidense de Pensilvania.

Además 
 Media (música), palo flamenco.
 Media: Medio de comunicación, órgano destinado a la información pública.
 Medias, prenda de ropa que cubre las piernas; 
Calcetín, prenda de ropa que cubre los pies.

Historia 
 Imperio Meda o Media (Cercano Oriente), antiguo imperio que fue conquistado y anexado a Persia.

Lenguaje 
 Femenino de medio. 
Conviene tener en cuenta que media es una forma conjugada del verbo mediar.
Conviene no confundir con medía, forma conjugada del verbo medir.

ko:평균